Будёновка — многозначный термин.

 Будёновка — красноармейский суконный шлем особого образца, форменный головной убор военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Будёновка — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Будёновка — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Будёновка — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Грузия
 Будёновка (до 1920-х годов — Сергиевское) — село в Тетрицкаройском районе, с 1957 года объеденено с селом Ворошиловка в село Алгети.
 Будёновка — до 1957 г. название села Нинигори в Лагодехском муниципалитете края Кахетия.
 Будёновка — до 2019 г. название села Мецамула  Марнеульского муниципалитета края Квемо-Картли.

 Россия
 Будёновка — исчезнувшее село в Белогорском районе Крыма, включено в состав Заречья.
 Будёновка — посёлок в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Будёновка — посёлок в Грачёвском районе Оренбургской области.
 Будёновка — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Будёновка — деревня в Бейском районе Хакасии.
Будёновка — с 1945 по 1957 год название села Луговое в Нижнегорском районе Крыма.
 Будёновка — прежнее название села Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края.

 Украина
 Будёновка — до 1958 года название села Степовое в Тетиевском районе Киевской области.
Будёновка — прежнее название села Тимирязевка в Вознесенском районе Николаевской области.
Будёновка — до 1965 года название села Былка в Коропском районе Черниговской области.

Прочее 
 «Будёновка» — художественный фильм (СССР, 1977, реж. Игорь Вознесенский).

См. также